Sonnenalp heißen:
 Sport und Kurhotel Sonnenalp, ein Luxushotel in Ofterschwang, Oberallgäu 
 Sonnenalp Resort of Vail, ein Hotelleriebetrieb der Fünfsterneklasse in Vail (Colorado)